Object Management Group, een softwareconsortium.
 de afkorting van de uitroep Oh My God, ook wel Oh My goodness, of O mijn god in het internetjargon of in SMS-taal. Bij jongeren wordt dit veel gebruikt.
 OMG (nummer), een nummer van Usher feat. will.i.am.
 De typering Outlaw Motorcycle Gang of 1% MotorClub.
 Ortho-Manuele Geneeskunde.
 OMG, de artiestennaam van rapper en acteur O'Shea Jackson jr.
 Operation Market Garden